Jakub Wujek (1541–1597) – polski duchowny katolicki, jezuita
 Jakub Wujek  (1937–2014) – polski architekt, urbanista, wykładowca akademicki